Okręty US Navy o nazwie USS "Huntress":
 Pierwszy USS "Huntress" był parowcem tylnokołowym. Zakupiony przez US Navy w maju 1864, wycofany ze służby w sierpniu 1865.
 Drugi USS "Huntress" był jachtem parowym. Zakupiony w 1898 i sprzedany w 1917.

Huntress